Костюк, Андрей:
 Костюк, Андрей Васильевич (1920—2004) — Герой Советского Союза.
 Костюк, Андрей Иванович — советский и белорусский самбист.